Alstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Alstrup (Alstrup Sogn, Vendsyssel) – en bebyggelse og et ejerlav i Alstrup Sogn (Jammerbugt Kommune)
 Alstrup (Besser Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Besser Sogn
 Alstrup (Brarup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brarup Sogn
 Alstrup (Himmerland) – en bebyggelse og et ejerlav i Alstrup Sogn (Vesthimmerlands Kommune)
 Alstrup (Mariager Sogn) – en bebyggelse i Mariager Sogn
 Alstrup (Naur Sogn) – en bebyggelse i Naur Sogn
 Alstrup (Rubjerg Sogn) – en bebyggelse i Rubjerg Sogn